Die Saison 2012/13 war die achte Spielzeit der Skakligaen und gleichzeitig die 51. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Das Team Nordea Skb und der Århus Skakklub/Skolerne lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel, das am Ende Team Nordea vorn sah. Der Titelverteidiger Jetsmark Skakklub musste sich mit dem dritten Platz begnügen. 
Aus der 1. Division waren die Skakforeningen ØBRO und der Nordre Skakklub aufgestiegen. Während Nordre den Klassenerhalt erreichte, musste ØBRO zusammen mit BMS Skak direkt wieder absteigen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2012/13.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 27. und 28. Oktober 2012, 2. Dezember 2012, 12., 13. und 27. Januar 2013, 17. Februar 2013, sowie am 9. und 10. März 2013. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Helsinge und je zwei in Aarhus ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Skanderborg und je zwei in Kopenhagen gespielt. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Odense ausgerichtet, während die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2012
Schachveranstaltung 2012
Schachveranstaltung 2013